Экономика Восточного Тимора зависит от международной поддержки. Восточный Тимор — слаборазвитое аграрное государство. Экономика страны была разрушена в ходе гражданской войны 1976—1999 гг.

Основу экономики составляло сельское хозяйство, в котором преобладало орошаемое земледелие. Половина населения не имела работы. С обретением независимости на первый план вышла нефте- и газодобыча на морском шельфе, которые осуществляются при помощи австралийских компаний. Экономика страны после получения независимости развивается достаточно успешно.

Денежная единица — Тиморское сентаво. Выпуск денег осуществляет Центральный банк Восточного Тимора.

После обретения независимости 
Экономика базируется на добыче нефти и газа, добыче мрамора, на сельском хозяйстве (кофе и тропические фрукты) и экспорте сандалового дерева. В 2011 году ВВП на душу населения — 8,7 тыс. долл. (118-е место в мире). После получения независимости в 2004 году Восточный Тимор был одной из наименее развитых стран мира, второй по бедности страной Азии после Афганистана. В первые годы независимости в стране стали разрабатываться месторождения нефти и газа и ВВП страны вырос с 2004 по 2011 год в 24 раза с 400 миллионов до 9,7 миллиарда долларов. Государственный бюджет страны вырос с 40 миллионов долларов в 2004 году до 1,3 миллиарда долларов в 2011 году. Страна превратилась (по утверждению экспертов МВФ) в наиболее зависимое от мировой цены на нефть государство мира. В 2011 году рост ВВП составил 10 %, в 2012 году темпы роста экономики были примерно такими же. Инфраструктура страны, несмотря на высокие нефтегазовые доходы, развита слабо. Уровень урбанизации достигает лишь 27 %, в 2010 году 87,7 % городских и лишь 18,9 % сельских домохозяйств пользовались электричеством (в среднем по стране — 36,7 %).
Сельское хозяйство (26,5 % ВВП, 64 % занятых в экономике) — кофе, рис, кукуруза, кассава, сладкий картофель, соя, капуста, манго, бананы, ваниль.

Промышленность (17,8 % ВВП, 10 % занятых в экономике) — добыча нефти и газа, производство мыла, одежды, ручные ремесла.

Экспорт (1,3 миллиарда долларов, 2010 год) — нефть (31 % стоимости), газ (26 %), кофе (22 %), сандаловое дерево, ваниль, мрамор.

Ископаемые 

Основное природное ископаемое Восточного Тимора — это нефть и газ. Согласно договору 1989 года между Индонезией и Австралией, Австралия получала право добывать нефть и газ в акватории острова Тимор недалеко от своих границ. Фирмы, занимающиеся этим — Вудсайт Петролеум и Коноко Филипс. К 1999 году 70 % экономической инфраструктуры было разрушено в результате войны между Индонезийским войсками и Тиморскими сепаратистами.

Число беженцев составляло 50000 человек.

На территории страны есть месторождения золота, платины, мрамора и марганца.

Сельское хозяйство 
На острове достаточно развито сельское хозяйство. Жители выращивают кофе, какао, корицу, кокосовую пальму, рис, кукурузу, кассаву, сою, батат, манго, бананы, ваниль, табак, хлопок. В стране налажено производство копры, мыла и косметических изделий, а также ловля жемчуга — один из способов дохода для жителей страны. В Восточном Тиморе развиты деревообрабатывающая, кожевенная, текстильная и пищевая промышленность. Кустарные промыслы: плетение корзин, резьба по слоновой кости и сандаловому дереву, изготовление керамических изделий.

Телекоммуникации 
Основной сотовый оператор — Portugal Telekom, с 2013 года в стране развивается национальный оператор Telkomcet. Интернет-домен верхнего уровня в стране — .tl.

Импорт и экспорт 
Экспорт − 16 млн долларов,
Импорт − 194 млн долларов.

Транспорт 
Основным видом транспорта в Восточном Тиморе является автомобильный. В стране около 6040 км автомобильных дорог, из которых 2600 км мощёных и 3440 км грунтовых. Один морской грузовой порт в Дили. Железных дорог в Восточном Тиморе нет.

Преимущества 
Преимущества: залежи нефти и газа в Тиморском море. В Тиморском море найдено несколько месторождений нефти. Запасы только одного из них — Байу-Ундан — оцениваются в 3 миллиарда долларов. Традиционная основа сельского хозяйства — кофе и тропические фрукты.

Недостатки 
Недостатки: в 1999 году во время беспорядков сильно разрушена инфраструктура. Плохо развит промышленный сектор. Недоразвита инфраструктура, низкая грамотность населения.

Примечания

Ссылки 

 Mats Lundahl and Fredrik Sjöholm. 2019. The Creation of the East Timorese Economy. Springer 

Экономика Восточного Тимора